Siena kan syfta på:

 Siena – ett orange-brunt jordpigment och i överförd betydelse en färg som kan fås av sådant pigment, se Sienna
 AC Siena – en fotbollsklubb från Siena
 Republiken Siena – en stadsstat på Apenninska halvön 1125–1555
 Universitetet i Siena – ett av de äldsta universiteten i Italien, grundat på 1400-talet

Geografi

Antarktis 

 Siena, Baia – en vik

Italien 

Siena (provins), provins, Toscana, 
Siena, kommun, Toscana, Provincia di Siena, 

Robotskapade Italienförgreningar